Priesterseminar St. Petrus heißen folgende Priesterseminare in Deutschland:
 das vom Erzbistum Berlin getragene Priesterseminar St. Petrus (Berlin),
 das von der Priesterbruderschaft St. Petrus getragene Internationale Priesterseminar St. Petrus im bayerischen Opfenbach-Wigratzbad.